Seek and Destroy (computerspel), een computerspel
Seek & Destroy (Metallica), een lied van Metallica van hun album Kill 'Em All.
Search and Destroy (The Stooges), een lied van The Stooges
Seek and Destroy (film), een film van David Salle
Seek and Destroy ARMor, een Amerikaanse clusterbom die tanks kan opsporen en vernietigen.
Seek and Destroy (Raven), een lied van Raven van hun album All for One	
Seek and Destroy (Geto Boys), een lied van de Geto Boys van hun album Grip It! On That Other Level
Seek and Destroy (Kasabian), een lied van Kasabian van hun album Empire
Seek And Destroy (motto), het motto van No. 41 Squadron RAF.
Seek and Destroy (Captain Scarlet-aflevering), de 15e aflevering van de televisieserie “Captain Scarlet and the Mysterons”.